, homme politique ghanéen.
 , homme politique ghanéen.
 , diplomate et homme politique ghanéen.
 Stella Saaka, militante ghanéenne des droits des femmes.